Název Markov potok má více vodních toků:

 Markov potok (přítok Čierňanky) – pravostranný přítok Čierňanky na Slovensku v okrese Čadca
 Markov potok (přítok Ostrého potoka) – pravostranný přítok Ostrého potoka na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Markov potok (přítok Ublianky) – pravostranný přítok Ublianky na Slovensku v okrese Snina